Lankes ist der Familienname folgender Personen:

 Erika Maria Lankes (* 1940), deutsche Bildhauerin   
 Eva-Maria Lankes (* 1953), deutsche Bildungsforscherin   
 Franz Lankes (* 1968), deutscher Biathlet und Biathlontrainer
 Johann Christian Lankes (1919–1997), deutscher Botschafter
 Paul Lankes (1926–2021), deutscher Kunstpädagoge und Hochschullehrer